Le Transfert, épisode de la série télévisée Prison Break ;
 Le Transfert,  épisode de la série télévisée Torchwood.

Voir aussi